George Williams peut désigner :
 George Williams (1821–1905), philanthrope, fondateur des YMCA ;
 George H. Williams (1823–1910), procureur général des États-Unis ;
 George Washington Williams (1849-1891), pasteur, avocat et homme politique afro-américain ;
 George Huntston Williams (1914-2000), théologien et historien, titulaire de la Hollis Chair of Divinity ;
George C. Williams (1926-2010), biologiste américain ;
 George Williams (1994-), joueur anglais de rugby à XIII ;
 George Christopher Williams (1995-), joueur de football gallois ;

personnage de fiction
 George Williams, personnage de la série Desperate Housewives.